

Dans les arts 
Primus peut désigner :
 Primus, une série télévisée américaine ;
 Primus, un super vilain de Marvel comics créé par Arnim Zola ;
 Primus, un personnage de Transformers ;
 Primus, un groupe de rock américain ;
 PriMus, un logiciel d'édition de partitions de musique développé par Columbus Soft.

En commerce 
Primus peut désigner :
 Primus, une bière africaine de type pils brassée dans quatre pays d'Afrique centrale ;
 Primus, une bière belge de type pils de la Brasserie Haacht ;
 Primus, une marque suédoise de réchauds et matériel de randonnée.

Divers 
Primus peut aussi désigner :
 , un navire qui a fait naufrage en 1902.

Expression 
 « Primus inter pares » est une locution latine, , qui désigne la primauté d'un individu au sein d'un groupe personnes de même rang. On l'utilise pour désigner, par exemple, le président de la commission européenne ou encore les maires des villes allemandes.